Dit is een lijst van burgemeesters van Petach Tikwa, een stad in het westen van Israël.

Petach Tikwa
Petach Tikwa